Катастрофа Ан-24 под Саратовом — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в среду 1 декабря 1971 года в Саратовской области с Ан-24Б компании Аэрофлот. В результате катастрофы погибли все 57 человек, находившиеся на борту.

Самолёт 
Ан-24Б с бортовым номером CCCP-46788 (заводской — 57301801) был выпущен заводом Антонова 4 апреля 1965 года. На момент катастрофы авиалайнер имел 10 913 часа налёта и 8544 посадки.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс 2174 из Свердловска в Саратов. Пилотировал его экипаж 260 лётного отряда, состоявший из командира , второго пилота  и бортмеханика . В салоне работала стюардесса . В 19:59 МСК рейс 2174 вылетел из Уфимского аэропорта, где совершал промежуточную посадку, после набора высоты занял эшелон 6000 метров и направился к Саратову. На его борту находились 53 пассажира.

При вылете Ан-24 из Уфы небо над Саратовом было затянуто слоистыми облаками с высотой нижней границы 50—100 метров и высотой верхней границы 500—1000 метров, туман, видимость 500—1000 метров, в облаках обледенение. К моменту подлёта самолёта к аэропорту назначения, нижняя граница облачности составляла 90 метров, верхняя — 800—850 метров, дымка, морось, видимость составляла 1000 метров. Экипаж в соответствии с установленной схемой выполнил снижение для захода на посадку с магнитным курсом 118°. Между третьим и четвёртым разворотами экипаж получил от диспетчера информацию об обледенении в облаках. Руководитель полётов не обеспечил передачу информации об обледенении экипажам на частотах подхода и круга, а также не внёс коррективы в циркулярную передачу фактической погоды по УКВ-каналу связи. В 21:46 рейс 2174 начал выполнять четвёртый разворот, а в 21:47:50 диспетчер заметил по экрану радиолокатора, что самолёт после завершения разворота продолжает уклоняться вправо, о чём сообщил экипажу. Однако ответа не последовало, а вскоре засветка самолёта пропала с экрана радиолокатора.

В процессе снижения самолёт вошёл в облака, где постепенно начал терять скорость. Экипаж пытался исправить ситуацию путём увеличения мощности двигателей, а также закрытием кранов кондиционирования, но это не дало эффекта. Когда самолёт на высоте 400 метров вышел на заданную линию курса посадки 118°, он находился в облаках уже около 3 минут 50 секунд. Но из разворота он не вышел, а перешёл в неуправляемое снижение с крутым креном и быстро увеличивающейся вертикальной скоростью. В общей сложности Ан-24 развернулся относительно линии курса на 165° и в 21:48 на курсе 283° в полётной конфигурации (убраны шасси и закрылки) под углом 7—9° и на малой скорости столкнулся с поверхностью земли в поле в 13 километрах от торца взлётно-посадочной полосы и в 1130 метрах правее её оси, полностью разрушился и частично сгорел. Все 57 человек на его борту (4 члена экипажа и 53 пассажира) погибли.

Причина 
Согласно выводам комиссии, у самолёта по неустановленной причине были закрыты краны противообледенительной системы крыла и оперения. Таким образом, из-за неработающей противообледенительной системы, при пролёте Ан-24 на скорости 240—260 км/ч через облака, на его поверхности начал образовываться лёд, который по предварительным оценкам смог достичь толщины 15 миллиметров. Этого было достаточно для увеличения лобового сопротивления (отсюда и начавшееся снижение скорости), а также для ухудшения аэродинамических характеристик крыла, что и привело к возникновению неуправляемого движения с крутым креном и высокой вертикальной скоростью снижения.

См. также 
 Катастрофа ATR 72 под Розлоном

Примечания 

События 1 декабря
Декабрь 1971 года
1971 год в Саратовской области
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия в Саратовской области
2174
Авиационные происшествия в России 1971 года
Авиационные происшествия вследствие обледенения воздушного судна